Gérard Calvet (1927-2008), un abbé français ;
 Gérard Calvet (1926-2017), un sculpteur et peintre français ;
 Gérard Calvet (1936-2018), un réalisateur français de télévision.